Пло́щадь Коммуна́ров — название площадей в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Площадь Коммунаров — площадь в Екатеринбурге.
 Площадь Коммунаров — прежнее (1923—1991) название Никольской площади в Санкт-Петербурге.

Украина 
 Площадь Коммунаров — площадь в Донецке.
 Площадь Коммунаров — площадь в Николаеве Николаевской области.